L'Estela e Bètharram (en francès Lestelle-Bétharram) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Vegeu també 
 Coves de Bètharram

Referències 

Municipis del Cantó de Nai-Est